Aubusson (Creuse), commune française du département de la Creuse, en région Limousin ; 
 Aubusson (Orne), commune française du département de l'Orne, en région Normandie.
 Aubusson-d'Auvergne, commune française du département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne.

Voir aussi 
 Tapisserie d'Aubusson, tapisserie originaire des ateliers de tapisserie royaux de la ville d'Aubusson (Creuse) et classée au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
 Vicomté d'Aubusson, située dans le comté de la Marche et dépendante de la généralité de Moulins, tire son nom de la ville d’Aubusson (Creuse).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France